Заборский — фамилия.

Известные носители:

 Заборский, Георгий Владимирович (1909–1999) — советский и белорусский архитектор, заслуженный строитель БССР, народный архитектор СССР, лауреат государственной премии СССР.
 Заборский, Йонаш (1812—1876) — словацкий писатель, историк, поп, профессор греческого языка, журналист, драматург и поэт.
 Заборский, Томаш (род. 1987) — словацкий хоккеист, крайний нападающий.